Флаг муниципального района Мелеу́зовский район Республики Башкортостан Российской Федерации является официальным символом муниципального образования и служит знаком единства его населения.

Флаг утверждён 18 июля 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3226.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх горизонтальных полос: верхней зелёного цвета, шириной 3/5 ширины полотнища, средней белого цвета шириной 1/10 ширины полотнища и нижней синего цвета; на зелёной полосе у древка сидящий к древку и обернувшийся сокол белого цвета».

С целью внесения флага Мелеузовского района в Государственный геральдический регистр Российской Федерации, в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации было представлено несколько эскизов флагов. Геральдический совет утвердил вышеприведённое описание флага, но по технической ошибке, решением Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 18 июля 2006 года № 131 «О флаге муниципального района Мелеузовский район», было утверждено описание другого эскиза флага:

«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на две равные полосы голубого и синего цветов, несущее в центре фигуру белого беркута из герба района».

Обоснование символики 
Флаг, разработанный на основе герба, языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности района.

Богата история Мелеузовского района, уникальна и неповторима по красоте его природа.

На поймах рек Белой и Нугуш с отрогами Уральских гор жили башкирские роды Кипчак, Юрматы и Тамьян, у которых сокол является родовым символом, олицетворяющим силу, мужество, целеустремлённость и движение вперёд. Поэтому центральной фигурой флага выбран взлетающий серебряный сокол — символ неразрывной связи поколений, уважения к памяти предков, осознания своего настоящего и будущего через ушедшее в века прошлое.

Белый цвет (серебро) — это также символ веры, чистоты, искренности, благородства, присущих жителям района.

Также взлетающий серебряный сокол символизирует сегодняшнее позитивное развитие района, стремление к прекрасному будущему, трудолюбие.

В районе расположена жемчужина юга Башкортостана — Нугушское водохранилище, которое своей красотой и чистой водой привлекает туристов со всей России.

Синяя и белая полосы символизируют водные просторы Нугушского водохранилища, а также реки и родники с вкуснейшей прозрачной водой.

Сочетание лесных угодий, рек и водохранилищ, равнинной местности со скалистой грядой гор, знаменитый Башкирский заповедник, в котором сохранились редкие виды флоры и фауны, в том числе реликтовые леса, нашло отражение на флаге зелёным цветом полотнища.

Примечания 

Флаг Мелеузовского района